Partizán, irreguláris katonai alakulat tagja
 Partizán, lándzsaszerű fegyver
 Partizán, közéleti-politikai YouTube-csatorna

Filmek
 Partizánok (Partizani), 1974-es jugoszláv–amerikai film, rendező Stole Janković, főszereplő Rod Taylor
 Partizán (Partisan), 2015-ös ausztrál–amerikai film, rendező Ariel Kleiman, főszereplő Vincent Cassel
 Partizánok, 2016-os magyar rövidfilm, rendezte Szabó Szonja, főszereplő Illés Vencel
Sport
 Partizán, labdajáték, amit két csapat játszik
 JSD Partizan, szerb sportegyesület
 FK Partizan, szerb labdarúgócsapat
 HK Partizan, szerb jégkorongcsapat
 KK Partizan, szerb kosárlabdacsapat
 OK Partizan, szerb röplabdacsapat
 RK Partizan, szerb kézilabdacsapat
 VK Partizan, szerb vízilabdacsapat